In 2013 werd het 99ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 5 januari tot 19 mei. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi
Horizonte en Ferroviário kregen respectievelijk twee en één bonuspunt voor de prestatie uit het eerste toernooi.

Tweede fase
Ceará won omdat het beter presteerde dan Guarany in het tweede toernooi.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 2013